«Equinox» puede referirse a:
 Chevrolet Equinox.
 Equinox, banda de Bulgaria.
 Equinox, personaje ficticio de Marvel Comics.
 Equinox (1975), álbum de Styx.
 Equinox, serie de televisión danesa de 2020.
 Equinox, banda de trash metal noruega.